Atsushi Watanabe se poate referi la unul din următorii: 

 Atsushi Watanabe (politician) 
 Atsushi Watanabe (actor) (1898–1977), actor japonez 
 Atsushi Watanabe (actor, n. 1947) 
 Atsushi Watanabe (pilot de curse de motociclete)